Бусурин — фамилия; имеет женскую форму Бусурина.
 Бусурин, Николай Кузьмич (1912 — ?) — советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР, мастер спорта СССР.
 Бусурин, Станислав Андреевич (род. 1938) — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по лыжным гонкам.
 Бусурин, Сергей Владимирович (род. 1977) — мэр Великого Новгорода с декабря 2018 года.